Bruce Nauman –  scultore, fotografo videoartista e performance artist statunitense, Premio Wolf per le arti 1993 e Premio Imperiale 2004
 Pavel Nauman – scrittore, giornalista e storico ceco
 Theodor Nauman – pallanuotista svedese